

Persone 
 André Sá –  ex tennista brasiliano
 Armando Sá –  ex calciatore mozambicano
 José Sá – calciatore portoghese
 Josué Sá –  calciatore portoghese
 Orlando Sá – calciatore portoghese
 Pedro Sá – calciatore portoghese
 Roberta Sá –  cantante brasiliana 
 Tiago Sá – calciatore portoghese
 Wanda Sá – cantante brasiliana

Pagine correlate 
 Francisco Sá